Il singolare del torneo di tennis Ethias Trophy 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tejmuraz Gabašvili che ha battuto in finale Édouard Roger-Vasselin 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Steve Darcis (quarti di finale)
 Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Igor' Kunicyn (quarti di finale)
 Thomaz Bellucci (primo turno)

 Chris Guccione (quarti di finale)
 Olivier Rochus (semifinali)
 Tejmuraz Gabašvili (Campione)
 Christophe Rochus (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ethias Trophy 2008